Esistono due comuni francesi con questo nome

Villy – Ardenne
Villy – Yonne